Велика депресія 1930-х років
 Економічна криза 2008 року